Streets: A Rock Opera — шестой полноформатный студийный альбом американской группы Savatage, выпущенный в 1991 году.

Streets: A Rock Opera концептуальный альбом, повествующий о жизни вымышленного рок-музыканта и торговца наркотиками Ди Ти Джизаса. Изначально планировалось выпустить данный альбом в виде мюзикла для Бродвея.

Композиция «Believe» также была исполнена Trans-Siberian Orchestra в альбоме 2009 года Night Castle и на неё был снят клип.

На песню «Jesus Saves» был снят клип.

Список композиций

Участники записи 
 Джон Олива — вокал, фортепиано, клавишные, ударные (на «Jesus Saves» и «Can You Hear me Now»)
 Крис Олива — электрогитара, бэк-вокал, бас-гитара (на «Jesus Saves» и «Can You Hear me Now»)
 Джонни Ли Миддлтон — бас-гитара, бэк-вокал
 Стив Вэколз () — ударные

Ссылки 
 
 

Альбомы Savatage
Концептуальные альбомы
Рок-оперы
Альбомы Atlantic Records